Het WTA-tennistoernooi van Chicago (officieel Chicago Fall Tennis Classic) van 2021 vond plaats van maandag 27 september tot en met zondag 3 oktober 2021 in de Amerikaanse stad Chicago. Het was de eerste editie van het toernooi in deze categorie in de 21e eeuw. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Ons Jabeur.

Het tweede reekshoofd, Garbiñe Muguruza uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Tunesische Ons Jabeur in drie sets. Muguruza wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Chicago op haar naam te schrij­ven. Het was haar negende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 68.570 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was als zevende geplaatst en kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij won haar openingspartij in de tweede ronde, maar moest in de derde ronde bakzeil halen tegen de Amerikaanse Danielle Collins. Haar landgenote Kirsten Flipkens had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd, waar zij in de eerste ronde sneuvelde. De derde Belgische, Kim Clijsters, die via een wildcard tot het toernooi was toegelaten, kon eveneens na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Elise Mertens, bereikte de kwartfinale. Daar lieten zij verstek gaan, wegens een hamstringblessure van Mertens.

Het ongeplaatste duo Květa Peschke en Andrea Petković won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het Amerikaanse wildcard-koppel Caroline Dolehide en Coco Vandeweghe in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Tsjechische Peschke had daar­naast 35 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Duitse Petković geen.

Het Belgische duo Kim Clijsters en Kirsten Flipkens was voor het toernooi uitgenodigd via een wildcard – zij strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Nicole Melichar-Martinez (VS) – zij waren het vijfde reekshoofd en bereikten de halve finale, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Chicago 2021 - 3
Chicago - 3